Bellaver ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Bellaver (1905–1993), US-amerikanischer Schauspieler
 Vincenzo Bellaver (1540–1587), auch Bellavere, Bell'haver oder Bell'avere, italienischer Renaissance-Komponist